Алиситос има више значења:

 Алиситос (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Алиситос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алиситос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику